Владисла́в Никола́евич Ради́мов (род. 26 ноября 1975, Ленинград) — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер и функционер. Выступал за сборную России (1994—2006). Заслуженный мастер спорта России (2008).

Биография 

Жили в коммуналке на Моховой, там стояли трёхэтажные дома. Одиннадцать семей, 36 человек. С одним туалетом. Этажом ниже квартировал Спиваков, знаменитый дирижёр. Рядом с нами — вор в законе, один из главных «щипачей» Ленинграда.

Занимался фехтованием. Начал заниматься футболом в возрасте девяти лет в футбольной школе «Смена». Первый тренер — Марк Абрамович Рубин. Во взрослом футболе дебютировал в команде 4-й зоны второй лиги «Смена-Сатурн», где провёл один матч в 1992 году.

Клубная карьера 
В 1992—1996 годах выступал за ЦСКА. Забил свой первый гол 13 мая 1993 года в возрасте 17 лет 169 дней.

После чемпионата Европы 1996 отправился в испанский клуб «Реал Сарагоса», который перед этим выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА. Свой переход Радимов объяснял тем, что ему надоело выходить играть против таких команд, как «Тюмень» или «Уралмаш». В первом сезоне был игроком основы, однако затем в стартовый состав своей команды перестал попадать. В это время выучил испанский язык.

В 1999 году был отдан в аренду в московское «Динамо». О полугоде, проведённом в этой команде, Радимов вспоминать не любит. Стал финалистом Кубка России 1998/1999. В финале «Динамо» уступило «Зениту» 1:3.

Далее на полгода вернулся в Испанию, практически не играл, затем перешёл в болгарский клуб «Левски» (София). Там, поиграв полгода, стал чемпионом Болгарии.

Летом 2001 года перешёл в самарский клуб «Крылья Советов». По его собственному признанию, уже был готов закончить футбольную карьеру, однако, в Самаре нашёл свою команду, стал её лидером и капитаном. Радимов, обладая вспыльчивым характером, мог подвести команду своим удалением в самый неподходящий момент. Так и случилось в июле 2002 года, когда «Крылья Советов» в рамках Кубка Интертото встречались с голландской командой «Виллем II», и на 88-й минуте встречи, Радимов, поддавшись на провокацию соперника, был удалён. Несдержанность капитана привела к тому, что президент клуба Герман Ткаченко нашёл в Бразилии замену Радимову в лице Соузы, который также был центральным полузащитником. На итоговой пресс-конференции после окончания сезона главный тренер «Крыльев» Александр Тарханов выразил неудовлетворение игрой Радимова в сезоне.

Новым клубом Радимова оказался петербургский «Зенит». Его трансфер, составивший по неофициальным данным 1,4 миллиона долларов, оказался самым дорогим в истории команды на тот момент времени. В «Зените» играл под номером 2. Дебютировал в матче 3-го тура чемпионата России 2003 года против «Ростова» (0:0). В составе «Зенита» был капитаном команды. До него капитаном был Алексей Игонин, который покинул «Зенит» после прихода в клуб Властимила Петржелы. В 2003 году команда завоевала серебряные медали и выиграла Кубок российской премьер-лиги, а сам Радимов стал лучшим бомбардиром турнира, забив 4 гола. В феврале 2007 года Радимов был лишён Диком Адвокатом капитанской повязки за драку с Фернандо Риксеном. Новым капитаном стал Анатолий Тимощук. В июне 2007 года забил гол в ворота «Спартака» из Нальчика — последний в карьере. В конце лета 2007 года окончательно потерял место в основном составе. По итогам 2007 года стал чемпионом России. В марте 2008 года вышел на 81-й минуте в матче с «Олимпик Марселем» в рамках 1/8 финала Кубка УЕФА, при счёте 0:3 в пользу французов, и на 85-й минуте начал голевую атаку, завершившуюся голом Андрея Аршавина. В матче за Суперкубок России 2008 года получил красную карточку от главного арбитра матча Юрия Баскакова, сидя на скамейке запасных, за перепалку с уже удалённым игроком «Локомотива» Дмитрием Торбинским. «Зенит» выиграл тот матч со счётом 2:1. Через два месяца в Манчестере Радимов вместе с «Зенитом» выиграл Кубок УЕФА. Последний раз вышел на поле стадиона «Петровский» в августе 2008 года в матче с «Тереком», который «Зенит» выиграл со счётом 3:1. Последним матчем Радимова в карьере стала игра за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Юнайтед» 29 августа 2008, в котором он вышел на замену на 71-й минуте матча при счёте 2:0 в пользу «Зенита» на позицию опорного полузащитника. Смог закрыть при подаче угловых и штрафных Рио Фердинанда. В итоге «Зенит» выиграл 2:1 а Радимов, вместе с Александром Горшковым завершил карьеру взятием Суперкубка Европы.

В сборной 
В сборной России дебютировал в 1994 году, участник чемпионата Европы 1996 в Англии. В 1994—1998 годах провёл 24 матча, забил два гола. Вновь был вызван в сборную после пятилетнего перерыва в сентябре 2003 новым тренеров Георгием Ярцевым, за год сыграл 8 встреч, забил один гол. Последний матч провёл 16 августа 2006 года.

Карьера функционера и тренера 
В январе 2009 года был назначен начальником команды клуба «Зенит», а его номер 2 взял себе Александр Анюков.

12 апреля 2009 года Радимов вместе с Александром Горшковым прошёл круг почёта по стадиону «Петровский» в перерыве матча чемпионата России с пермским «Амкаром».

19 апреля 2009 года «Зенит» нарушил лимит на легионеров в матче с московским «Локомотивом». На 81-й минуте Павла Погребняка заменил Фатих Текке. Вину за этот инцидент Радимов взял на себя.

10 апреля 2011 года «Зенит» нарушил регламент чемпионата России по футболу, по которому в заявке на матч (с московским ЦСКА) должен находиться один «доморощенный игрок» — воспитанник клуба, родившийся не раньше 1990 года. На Владислава Радимова, как начальника команды, была возложена ответственность за данное нарушение. На следующий после матча день он был снят с должности начальника команды. Был назначен помощником тренера молодёжной команды «Зенит».

В сезоне 2013/14 был назначен главным тренером вновь созданной второй команды «Зенита», заявленной в первенство ПФЛ. В следующем сезоне команда заняла 2 место и была переведена в ФНЛ, где дважды занимала 13 место. Возглавлял сборную ФНЛ в товарищеском матче со сборной итальянской серии Б 2 декабря 2015 года в рамках традиционной серии из ежегодных международных контрольных встреч в конце календарного года, проводящихся с 2011 года.

Перед сезоном 2017/18, после смены руководства клуба, был назначен на должность координатора футбольных команд «Зенита».

4 сентября 2018 года после неудачного старта «Зенита-2» в ФНЛ — одно очко в девяти матчах — вновь стал главным тренером команды, сменив Александра Горшкова.

3 октября 2022 года был уволен с поста тренера «Зенита-2» и назначен советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

Достижения

Командные 
 Реал Сарагоса
 Обладатель Кубка Испании: 2000/01

 Левски
 Чемпион Болгарии: 2000/01
 Зенит
 Обладатель Кубка премьер-лиги: 2003
 Серебряный призёр чемпионата России: 2003
 Чемпион России: 2007
 Обладатель Суперкубка России: 2008
 Обладатель Кубка УЕФА: 2007/08
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008

Тренерские 
 Зенит-2
 Серебряный призёр Первенства ПФЛ: 2014/15 (зона «Запад»), 2020/21 (группа 2)
 Бронзовый призёр Первенства ПФЛ: 2019/20 (зона «Запад»)

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 1 (1994, 1995)

Статистика выступлений

Матчи Радимова за сборную России 

Итого: 34 (33 официальных) матча / 4 (3) гола; 17 (16) побед, 10 ничьих, 7 поражений.

Статистика в качестве главного тренера 
По состоянию на 2 октября 2022 года.

Личная жизнь 

Присутствовал на первых трёх матчах, когда «Зенит» завоёвывал чемпионство СССР и России. В 1984 году в Ленинграде в СКК им В. И. Ленина был обыгран «Металлист» Харьков со счётом 4:1 (присутствовал в качестве зрителя), на стадионе «Сатурн» в 2007 году был обыгран подмосковный «Сатурн» со счётом 1:0 (находился в запасе команды и стал чемпионом России), в 2010 на стадионе «Петровский» «Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 5:0 и в третий раз стал чемпионом страны. Радимов присутствовал в качестве начальника команды.

Два лучших друга Владислава Радимова — его партнёры по ЦСКА Дмитрий Хохлов и Сергей Семак. Совместно с Хохловым владелец хостинговой компании.

Первая жена — Лора (ум. 2017), которая ушла к Радимову от его одноклубника Евгения Бушманова, дочь Александра.

Вторая (фактическая) жена — тележурналистка Юлия Изотова.

Третья жена — певица Татьяна Буланова (род. 1969). Познакомились во время интервью, которое Буланова брала для одной из спортивных газет Санкт-Петербурга в рамках акции «Звезда со звездою говорит» 21 июля 2004 года. Свадьба состоялась 18 октября 2005 года, накануне матча группового турнира Кубка УЕФА «Зенита» с португальской «Виторией». 8 марта 2007 года у них родился сын Никита. В декабре 2016 года Буланова и Радимов развелись.

В 2009 году сыграл самого себя в эпизоде телесериала «Папины дочки» в 133-й серии.

В 2019 году сыграл в эпизодической роли американского фильма «До скорой встречи» (США).

Высказывания 
Известна его фраза о контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) РФС: «В КДК сидят дебилы». Эту фразу Радимов произнёс после того как получил пятиматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес рефери.

Прозвище 
Радимов получил от болельщиков «Зенита» прозвище-аббревиатуру ВНК, расшифровывается «Влад — наш капитан».

Источники

Ссылки 
 Профиль Владислава Радимова на официальном сайте ФК «Зенит»
 Радимов в Испании — фото, голы, статистика
 Владислав Радимов: «Мне грех жаловаться на судьбу», «Спорт день за днём», 21 марта 2010
 16 сезонов Владислава Радимова
 Владислав Радимов гость программы «Футбол — Pro & Contra» от 31 мая 2010

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Сатурн-1991»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК ЦСКА-2 Москва
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Заслуженные мастера спорта России
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Зенит-2»